zulu – język z grupy bantu, używany przede wszystkim przez Zulusów
 Zulu – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Zulu – uniwersalny czas koordynowany (UTC)

 Filmy
 Zulu – francuski film dramatyczny z 2013 roku, reż. Jérôme Salle
 Zulu – brytyjski film wojenny z 1964 roku, reż. Cy Endfield

Zobacz też 

 HMS Zulu (ujednoznacznienie)